Сићево може бити:

 Сићево, насеље у граду Нишу, Нишавски округ, Република Србија
 Сићево (Приштина), насеље у граду Приштини, Косовски округ, Република Србија
 Сићево (Клина), насеље у општини Клина, Пећки округ, Република Србија
 Манастир Свете Богородице Сићево, манастир Српске православне цркве, град Ниш, Нишавски округ, Република Србија
 Ликовна колонија Сићево

Види још 
 Сићевачка клисура